Via Cairoli – Via di Genova
 Via Cairoli – Via di Livorno